Кузеняткин — фамилия.
 Кузеняткин, Дмитрий Викторович (род. 1982) — российский актёр, ведущий, музыкант, человек-оркестр.
 Кузеняткин, Бронислав Михайлович (род. 1946) — военный деятель, лётчик 1-го класса.